Sean Carroll kan syfta på bland andra:

* Sean B. Carroll (född 1960), amerikansk biolog och genetiker
 Sean M. Carroll (född 1966), amerikansk kosmolog